Autocars ist Namensbestandteil mehrerer Automobilhersteller:

 Autocars and Accessories, Limited, ein ehemaliger Automobilhersteller aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland
 Autocars Company Limited, ein ehemaliger Automobilhersteller aus Israel
 Accles-Turrell Autocars, ein ehemaliger Automobilhersteller aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland
 Khawaja Autocars Limited, ein Kraftfahrzeughersteller aus Pakistan, siehe den Mutterkonzern Raja Group of Industries
 Palladium Autocars, ein ehemaliger Automobilhersteller aus dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Irland

Siehe auch:
 Autocar